Graniczna Placówka Kontrolna Zwardoń (drogowa)
 Graniczna Placówka Kontrolna Zwardoń (kolejowa)